A Dangerous Adventure peut désigner :
 A Dangerous Adventure, un film muet américain de Jack Warner et Sam Warner sorti en 1922 ;
 , un film américain de D. Ross Lederman sorti en 1937 ;
 A Dangerous Adventure, le titre anglais du film cubain Una aventura peligrosa de Ramón Peón sorti en 1940.